Геннадий Пашков:
 Пашков, Геннадий Леонидович (1939—2017) — специалист в области металлургии цветных и редких металлов, физикохимии, технологии неорганических веществ, член-корреспондент РАН.
 Пашков, Геннадий Петрович (род. 1948) — белорусский поэт, переводчик, публицист, журналист.